Турнир в группе С в рамках 40-го чемпионата мира и одновременно 51-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Нидерландах.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ преимущество по результатам личных встреч

Итоги

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. — : Физкультура и спорт, 1990.

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1973
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1973

2